Ciesla oder Cieśla ist der Familienname folgender Personen:

 Burghard Ciesla (1958–2020), deutscher Historiker
 Claudia Ciesla (* 1987), polnisch-deutsche Schauspielerin und Fotomodel
 Piotr Cieśla (* 1955), polnischer Handballspieler